Deborah Stedman-Scott, baronne Stedman-Scott (1955-), femme politique britannique.
 Ivan Stedman (1895-1979), nageur australien.
 Jean André Stedman (1778-1833), général hollandais du Premier Empire.
 Jean-Gabriel Stedman (1744-1797), officier d'origine anglo-hollandaise et un écrivain.
 Lincoln Stedman (1907-1948), acteur américain de film muet.
 Luke Stedman (1976-), surfeur professionnel australien.
 Marshall Stedman (1875-1943), réalisateur, acteur et scénariste américain.
 Myrtle Stedman (1883-1934, née Myrtle Lincoln), est une actrice américaine.
 Phyllis Stedman, baronne Stedman(1916-1996), femme politique britannique.
 Thomas Stedman Whitwell (1784-1840), architecte anglais.

Toponyme 

 Stedman est une ville américaine située dans le Comté de Cumberland, en Caroline du Nord.
Patronyme anglais
Patronyme néerlandais